Wittgenstein hace referencia a varios artículos:

Apellidos 
 Ludwig Wittgenstein, filósofo;
 Paul Wittgenstein, pianista;

Lugares 
 Distrito de Siegen-Wittgenstein, en Alemania;

Ficción 
 Wittgenstein (película)